Esistono due comuni francesi con questo nome

Margny – Ardenne
Margny – Marna